Seznam korpusov z zaporedno številko 30.

Seznam 
 Pehotni
 30. korpus (Združeno kraljestvo)
 30. strelski korpus (ZSSR)
 30. korpus (Wehrmacht)
 30. korpus (Ruski imperij)
 30. korpus (Ruska federacija)
 30. gardni strelski korpus (ZSSR)
 30. korpus (Pakistan)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 30. mehanizirani korpus (ZSSR)
 30. tankovski korpus (ZSSR)

Glej tudi